Birmingham & District League 1896–97 var den ottende sæson af den engelske fodboldliga Birmingham & District League. Ligaen havde deltagelse af 16 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Hereford Thistle, som dermed vandt ligaen for første gang.

Siden den forrige sæson havde ét hold forladt ligaen. Til gengæld optog ligaen Hereford Town FC, som sæsonen før havde vundet Shropshire League.

Resultater

Kilder / eksterne henvisninger

Noter 

Sæsoner i West Midlands (Regional) League
Fodbold i 1896
Fodbold i 1897